Tre unità della Koninklijke Marine olandese hanno portato il nome di Hr. Ms. Van Nes:

  - cacciatorpediniere della classe Admiralen, varato nel 1930 e affondato in azione nel 1942.
  - fregata della classe Van Speijk, varata nel 1966, ceduta all'Indonesia nel 1988 e rinominata KRI Oswald Siahaan, ancora in servizio attivo.
  - fregata della classe Karel Doorman, varata nel 1992, ceduta nel 2007 al Portogallo e rinominata NRP Bartolomeu Dias, ancora in servizio attivo.